Возвратный платёж или чарджбэк () — возврат денег плательщика. Вид императивной гражданской ответственности банков и других финансовых организаций за факт поставки, которая возлагается на них международными платёжными системами.

Процедура опротестования транзакции банком-эмитентом (в целях защиты прав плательщика), при которой сумма платежа безакцептно списывается с получателя (банка-эквайера) и возвращается плательщику, после чего обязанность доказательства истинности транзакции возлагается на получателя. Технология возврата платежа используется в системах взаиморасчётов по пластиковым картам.

В случае отсутствия средств или невозможности (в частности, при банкротстве) средства возвращаются и формируется задолженность перед банком-эквайэром. 

В экономике России чарджбэк урегулирован в законодательстве частично, но применяется в рамках обязательств, взятых на себя участниками международных платёжных систем.

См. также 
 * IPS (International Payment System)

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Банковские технологии
Платёжные системы